Перела́зовский — название населённых пунктов в России:

 Перелазовский — хутор в Клетском районе Волгоградской области.
 Перелазовский — хутор во Фроловском районе Волгоградской области.